Moskauer Brücke ist der Name folgender Brücken:

in Russland:
 Moskauer Brücke (Jaroslawl), Brücke über die Kotorosl in Jaroslawl
 Moskauer Brücke (Sankt Petersburg), Brücke in Sankt Petersburg
 Moskauer Brücke (Tscheboksary), Brücke über die Wolga in Tscheboksary

in anderen Ländern:
 Moskauer Brücke, ehemaliger Name der Nordbrücke über den Dnepr in Kiew, Ukraine
 Moskauer Brücke (Podgorica), Brücke über die Morača in Podgorica, Montenegro

Siehe auch:
 Große Moskwa-Brücke,  Brücke über die Moskwa in Moskau